B5, B-5 ou B05 peut faire référence :

Association 
 B5, une association bretonne qui milite pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne.

Astronomie 
 Étoile B5, une sous-classe de la classe B dans la classification stellaire.

Domaine militaire 
 Bratoukhine B-5, un prototype d’hélicoptère de transport soviétique ;
 Keystone B-5, un bombardier léger de l'USAAC des années 1930 ;
 HMS B5, une classe de sous-marins de la Royal Navy utilisés pendant la Première Guerre mondiale ;
 Saab B5,  un avion monomoteur d'attaque au sol fabriqué par Saab.

Formats de papier 
 Format B5, un format de papier selon la norme ISO 216 () ;
 Format B5 ou JB5, un format traditionnel de papier  japonais. ().

Musique 
 B5, un boys band américain.

Sciences 
Chimie
 Vitamine B5, nom courant de l'acide pantothénique ;
 Cytochrome b5, hémoprotéine.

Médecine
 Rougeole (B05), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC B05, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Télévision 
 Babylon 5, une série de télévision.

Transport 
Automobiles
 Alpina B5, un modèle du constructeur allemand Alpina ;
 Audi A4 B5, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Mazda B5, un moteur de la série B du constructeur automobile japonais Mazda ;
 Subaru B5 TPH, un concept de voiture hybride du constructeur automobile japonais Subaru.

Aviation/Aéronautique
  ;
  (anciennement) ;
  (anciennement) ;
 Kinner B-5, un moteur d’avion du constructeur américain Kinner Airplane & Motor Corporation.

Routes
 , plusieurs routes dans le monde.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres